Филипп Лоденбак (род. 1936)   — французский актёр кино, театра и телевидения.

Биография
Племянник актёра Пьера Френе (при рождении Пьер Лоденбак), Филипп Лоденбак обучался в Национальной консерватории драматического искусства.

С начала 60-х он исполнил около пятидесяти ролей в кино и на ТВ. Он много раз работал с Ивом Гаском, Лораном Терзиеффым и  Робером Оссейном. Он был номинирован за лучшую роль второго плана на премию Мольера в 1998 году за исполнение в «Шляпе сумасшедшего» Луиджи Пиранделло.

Ален Рене предложил ему свою первую роль в кино в 1962 году. С 1980-х годов он стал очень популярным актёром второго плана в фильмах Франсуа Трюффо, Клода Лелуша, Жана-Жака Беникса, Эрика Ромера, Клода Соте.

Ссылки

Актёры Франции